

Біг-Фоллс — місто, штат Міннесота
 Біг-Фоллс — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Біг-Фоллс — селище в окрузі Вопака, штат Вісконсин